Ruffey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ruffey-sur-Seille, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Ruffey-lès-Echirey, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Ruffey-lès-Beaune, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Ruffey-le-Château, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,